Sezon (1956/1957) był 13. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 29 lipca 1956 i trwały do 16 czerwca 1957. Tytułu nie obroniła drużyna Larvik Turn. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Fredrikstad FK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Fredrikstad FK - Odds BK 6-1

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1956 w piłce nożnej
1957 w piłce nożnej
1956 w Norwegii
1957 w Norwegii